niezależność zdarzeń losowych
 niezależność zmiennych losowych